Вейккаусліга 2016 — 86-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Фінляндії. Стартував 2 квітня 2016 року та тривав до 23 жовтня 2016 року. Титул чемпіона вперше здобув Марієгамн.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Клуб СЯК візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2017—2018 як переможець Кубку Фінляндії з футболу 2016
2. З клубу ПК-35 Вантаа було знято 6 очок через борги.

Позначення:

Лідери чемпіонату

Результати

Тури (1-22)

Тури (23-33)

Плей-оф 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 жовтня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 жовтня 2016

|}

Бомбардири

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Вейккаусліга на soccerway 

2016
Фінляндія
2016 у Фінляндії